Navès (França) — comuna do departamento de Tarn, Occitânia
Navès (Catalunha) — município da província de Lérida, Espanha

Desambiguações de topônimos